— немецкий винодел, сын Ламберта фон Б.
 Бабо, Альбер Арсен (Albert Babeau; 1835—1914) — французский историк.
 Бабо, Жозеф Мариус (1756—1822) — немецкий драматург.
 Бабо, Ламберт (1818—1899) — немецкий химик, сын Ламберта фон Б.
  — немецкий агроном и винодел, отец Августа и Ламберта Б..
 Бабо-Ларибьер, Леонид (1819—1873) — французский политик и масон.

См. также 
 Бабу

Примечания